Les cyclophilines sont une famille de protéines ayant une activité de Peptidyl prolyl isomérase. Elle comporte :
 la Cyclophiline A
 la Cyclophiline B
 la Cyclophiline C
 la Cyclophiline D
 la Cyclophiline J